Rötz steht für folgende Orte:

 Rötz, Stadt im Landkreis Cham, Bayern
 Rötz (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Rötz (Gemeinde Trofaiach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Rötz (Gemeinde Gratwein-Straßengel) Ortschaft von Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Retz (Begriffsklärung)
 Rötzer